Новоро́ссия может означать:
 Новороссия — историческая территория, прилегающая к Азовскому и Чёрному морям.
 Новороссия, или Новороссийская область — одна из четырёх областей, составляющих административно-территориальное деление белогвардейского Юга России в 1919—1920 годах.
 «Новороссия» — проект по созданию союза или конфедерации пророссийских государственных образований ДНР и ЛНР на юге и востоке Украины, существовавший в 2014—2015 годах.
 Новороссия — проект российских властей по созданию на территории Юго-Восточной Украины и Молдовы субъекта федерации в 2014 году, нереализованный из-за отсутствия поддержки местного населения; видоизменённая ЮВУАР.
 Новороссия — село в Шкотовском районе Приморского края.
 «Новороссия» — газета самопровозглашённой Донецкой Народной Республики

См. также 
 Новороссийск (значения)
 Новая Россия